Kraševo peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Novi Miljanovci, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ;
Novi Miljanovci, un village situé dans la municipalité d'Usora, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.